José Luiz Alves Antunes, conhecido pelo apelido "Mandiocão" (Rio Bonito, 16 de agosto de 1952) é um político brasileiro. Seu último mandato como prefeito de Rio Bonito, cidade localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, perdurou até o ano de 2020, elegendo-se pela primeira vez em 1992, pelo inexpressivo PMSD.

Filiado ao Democratas (DEM), "Mandiocão" voltou à prefeitura municipal em 2004, pelo PFL, reelegendo-se no pleito de 2008. Em 2016, pela legenda do PP, chegou a ter sua candidatura impugnada, mas concorreu ao cargo novamente e foi eleito para exercer, pela quarta vez, a função de prefeito, com mandato válido até 2020.

Vezes que foi eleito:
1ª vez (1992 - 1996)
2ª vez (2004 - 2008)
3ª vez (2008 - 2012)
4ª vez (2016 - 2020)

Grande Rio : 'Mandiocão' sofre ameaças um ano após atentado, Niteroi Virtual Página visitada em 17 de abril de 2009
Mandiocão, Mendes e Corrêa são impugnados - 14/08/2008, Newstin a.s Página visitada em 17 de abril de 2009
Obra de pedágio na BR-101 é interditada, O Globo Página visitada em 17 de abril de 2009

Membros do Progressistas do Rio de Janeiro
Membros do Democratas (Brasil)
Prefeitos de Rio Bonito
Naturais de Rio Bonito
Membros do Progressistas